Святково — название населённых пунктов в России:

 Святково — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Святково — деревня в Фировском районе Тверской области.